

Cinéma 
 Out of the Shadows, film muet américain réalisé par Rollin S. Sturgeon, sorti en 1912 ;
 Out of the Shadows, film muet américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1916 ;
 Out of the Shadows, film australien réalisé par Dee McLachlan, sorti en 2017 ;
 Out of the Shadows, film documentaire américain réalisé par Susan Smiley, sorti en 2004 ;
 Out of the Shadows, film documentaire canadien réalisé par Athan Merrick et Nicolas Teichrob, sorti en 2010 ;
 Out of the Shadows, film documentaire américain réalisé par Kevin Sullivan, sorti en 2012 ;
 Out of the Shadows, film documentaire américain réalisé par Brad Martin, sorti en 2020.

Télévision 
  Out of the Shadows, téléfilm américain de Willi Patterson diffusé en 1988 ;
 Out of the Shadows, téléfilm américain diffusé en 2004 ;
 Out of the Shadows, série télévisée australienne créée par Lennard Smith et Ashley White diffusée en 2016.